Hano steht für:
 Hano (Academy), Akademie in Somalia
 Hano (Fluss), Fließgewässer in Elfenbeinküste
 Hano (Insel), Insel in Äthiopien
 Hano (Lied), Beitrag von Bosnien und Herzegowina zum Eurovision Song Contest 2001
 Hano (Pueblo), Siedlung im Hopi-Land, First Mesa, Arizona
 Hano (Sprache), Sprache auf Vanuatu
 Hano (Zeitschrift), italienische Zeitschrift für Rap und Hip-Hop
 Hanunó'o (ISO-15924-Code), eines der ursprünglichen Schriftsysteme der Philippinen

Hano steht für:
 Hānō, Kap in Maui County, Hawaii

Hano ist der Familienname folgender Personen:
 Aki Hano (* 1968), japanische Schauspielerin
 Arnold Hano (1922–2021), US-amerikanischer Sportjournalist und Autor
 Baltali Hano (* ca. 1800), türkische Herrscherin
 Horst Hano (* 1937), deutscher Fernsehjournalist
 Johannes Hano (* 1963), deutscher Fernsehjournalist
 Kazushi Hano (* 1991), japanischer Olympiateilnehmer
 Shōji Hano (* 1955), japanischer Jazzmusiker
 Ulrike Hano, deutsche Filmeditorin
 Younan Hano (* 1982), irakischer Erzbischof

Siehe auch:
 Hanö

Abkürzung